Richard Sibson ist der Name folgender Personen:

* Richard B. Sibson (Richard Broadley Sibson; 1911–1994), neuseeländischer Ornithologe 
 Richard H. Sibson (Richard Hugh Sibson; * 1945), neuseeländischer Geologe